Osoby o tym nazwisku:
 Gerardo Gordillo – gwatemalski piłkarz
 Rafael Gordillo – hiszpański piłkarz i działacz piłkarski